Název Tylovo náměstí má více náměstí v různých městech, městysech a obcích České republiky:

 Tylovo náměstí (Bohušovice nad Ohří): je náměstí ve městě Bohušovice nad Ohří, okres Litoměřice, Ústecký kraj.
 Tylovo náměstí (Hlinsko): je náměstí ve městě Hlinsko, okres Chrudim, Pardubický kraj.
 Tylovo náměstí (Nový Knín): je náměstí ve městě Nový Knín, okres Příbram, Středočeský kraj.
 Tylovo náměstí (Praha): se nachází v pražské části Praha 2 na Vinohradech poblíž stanice metra I. P. Pavlova.

Související články 
 Tylova
 Tylovo nábřeží